Cette page liste plusieurs logiciels de screencasting (en français : vidéographie) présents sur le marché.

Multiplateforme 
VLC (Mac OS / Unix / Linux / MS Windows) (Libre) 
Adobe Captivate 8 (propriétaire commercial, version d'essai gratuite de 30 jours)
Snagit (Mac OS / MS Windows) (propriétaire, version d'essai gratuite)
Qarbon ViewletBuilder (Linux / MS Windows) (propriétaire, version d'essai gratuite)
Krut, application Java au format Quicktime MOV (Libre)
Screencast (Mac OS / MS Windows XP) (propriétaire commercial) 
TurboDemo (Mac OS / Linux / MS Windows)(partagiciel)
vnc2flv Screen Recorder (Mac OS / Unix / Linux / MS Windows) (Gratuiciel)
Wink (Gratuiciel) (Linux / MS Windows)
Dahu(Gratuiciel) (Linux / Windows / Mac OS) - Logiciel Open Source fonctionnel mais toujours en développement. Génère des présentations en HTML - JavaScript visionnable sur navigateur Web.
ScreenPresso (propriétaire commercial, version de base gratuite) (Window / Apple IOS) - Capture écran (sans tatoo) et Videographie (MP4, WmV, OgV, Webm : tatouages sur fin vidéo, compression correcte) 
TechSmith Capture (Mac OS / MS Windows) (Gratuiciel)
Open Broadcaster Software (aussi appelé OBS) (Windows/Mac/Linux)

Linux seulement 
 Fonction intégrée à GNOME Shell (raccourci clavier Ctrl+Alt+Maj+R, enregistre au format WEBM dans le dossier Vidéos) ;
 Istanbul (Libre, enregistre son et image au format ogg) ;
 Kazam ;
 Pyvnc2swf (Libre, produit des animations Flash) ;
 RecordMyDesktop (Libre, enregistre son et image au format ogg) ;
 Salasaga [Lien mort] (Libre, spécialisé dans la création de tutoriel avec annotations, ajout d'images, de zones colorées… sur les captures d'écrans fixes ou animées - vidéos) ;
 ScreenStudio ;
 Screencastor ;
 SimpleScreenRecorder - (Libre, enregistre image/son/webcam, choix enregistrement d'une partie de l'écran, ou tout un écran avec encodage à la volée en H264, VP8 ou Theora ;
 Xvidcap - Sourceforge (Libre, enregistre son et image au format AVI ou MPEG).

Mac OS seulement 

Quicktime Intégré dans Mac OS X
QuickCast (gratuiciel propriétaire)
BTV Pro (propriétaire commercial)
Camtasia for Mac (propriétaire commercial) 
DisplayEater (sans son, propriétaire commercial)
iShowU (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Screenflick (propriétaire commercial)
Screencast (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Screenflow (propriétaire commercial)
ScreenOgraphy (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Screen Mimic (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
ScreenRecord (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Snapz Pro (évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Screenium (évaluation gratuite, propriétaire commercial)

Windows seulement 
ActivePresenter (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
AllCapture (propriétaire commercial)
AutoScreenRecorder (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
 Bandicam
BB FlashBack (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
CamStudio (Libre)
Camtasia (propriétaire commercial) 
Capture Fox (add-on Firefox, non compatible avec Firefox v4 pour le moment) 
 FreeScreenToVideo (version Gratuite, En Français) 
 Fraps (existe en version gratuite et payante) 
 Grabilla (version Gratuite) 
 Hypercam (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial) 
Inwicast Publisher (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial) 
My Screen Recorder (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
Screen Capture (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
ScreenCorder (version d'évaluation gratuite, propriétaire commercial)
ShareX (Libre)
uTIPu (Gratuiciel)
uVNC
Webinaria (Gratuiciel)
Action! de Mirillis (propriétaire commercial)

Applications en ligne (WebServices) 
Screencast-o-matic (gratuit)
Webinaria
Capture Fox
YoHelpOnline (gratuit)
ScreenCastle (gratuit)

Liens externes 
  :en:Comparison of screencasting software
 Tableau comparatif des logiciels de screencasting sur SocialCompare
 Les logiciels de screencasting (tutoriel)
 10 logiciels gratuits de capture d'écran en vidéo sur Presse Citron ( )
 Liste de 79 Logiciels de Screencasting sur Reussirsaformationvideo ()
 Page de référence EdutechWiki 

screencasting
Vidéo numérique